Sparkassen Cup — это общее для нескольких, проводившихся в Германии, международных спортивных соревнований:
 Bofrost Cup on Ice — крупное соревнование по фигурному катанию. Проводилось в Гельзенкихене с 1990 по 2004 год.
 Кубок Лейпцига по теннису — крупный турнир женского профессионального теннисного тура. Проводился в Лейпциге с 1990 по 2003 год:
 Sparkassen Cup 1999
 Sparkassen Cup 2000
 Sparkassen Cup 2001
 Sparkassen Cup 2002
 Sparkassen Cup 2003